Shipton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shipton under Wychwood, ort i England, Oxfordshire, 
 Shipton, North Yorkshire, ort iEngland, 
 Shipton, Gloucestershire, ort i England, 
 Shipton, Shropshire, ort i England,